Епархия Патуса () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Патус, Бразилия. Епархия Патуса входит в митрополию Параибы. Кафедральным собором епархии Патуса является церковь Пресвятой Девы Марии.

История 
17 января 1959 года Римский папа Иоанн XXIII издал буллу «Quandoquidem Deus», которой учредил епархию Патуса, выделив её из епархии Кажазейраса.

Ординарии епархии 
 епископ Expedito Eduardo de Oliveira (1959—1983)
 епископ Gerardo de Andrade Ponte (1983—2001)
 епископ Manoel dos Reis de Farias (8.08.2001 — 27.07.2011), назначен епископом Петролины
 епископ Eraldo Bispo da Silva (7.11.2012 — по настоящее время)

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла  Quandoquidem Deus

Ссылки 
 Информация 

Католические епархии Бразилии